Camille Jourdy, illustratrice et auteur de bande dessinée.
 Paul Jourdy (1805-1856), peintre français.

Homonymie
Homonymie de patronyme